Вадим Адамян — український математик і фізик-теоретик
 Лейла Адамян — радянська та російська акушер-гінеколог, доктор медичних наук, педагог, професорка
 Петрос Адамян — вірменський актор
 Саркіс Адамян — вірменський футболіст